Olešná est un toponyme qui peut désigner :

Olešná, une commune du district de Čadca, dans la région de Žilina.

Olešná, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Olešná, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Olešná, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Olešná, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Olešná, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Nová Olešná, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie